66-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 17 по 27 ноября 1994 года в Стамбуле (Турция).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Ноябрь 1994 года
Спорт в Турции в 1994 году
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Турции